Hold Me in Your Arms, Rick Astley albuma
 Hold Me in Your Arms, Rick Astley-dal